Московский композитный кластер или МКК — российский инновационный промышленный кластер композитной отрасли Центрального федерального округа, образованный в 2014 году для развития отрасли производства полимерных и композиционных материалов.

Образование 
МКК был образован 30 июня 2014 года на учредительном совете в МГТУ имени Н. Э. Баумана. Инициаторами образования кластера выступили Межотраслевой инжиниринговый центр «Композиты России», Союз производителей композитов, Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, ОАО «РТ-Химкомпозит», Союз КТИ, Высшая школа экономики и холдинговая компания «Композит». Поддержку оказали Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы и Департамент инновационного развития Министерства экономического развития Российской Федерации (в рамках программы по поддержке малого и среднего предпринимательства). Председателем Совета правления кластера был назначен ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Анатолий Александров, главой Наблюдательного совета назначена Наталья Сергунина.

Структура 
Руководящими органами кластера являются Совет правления МКК и Наблюдательный совет МКК. Председатель Совета правления — Анатолий Александрович Александров, глава Наблюдательного совета — Наталья Алексеевна Сергунина. Первое собрание членов Правления МКК состоялось 8 октября 2014 года, на котором обсудили итоги работы за минувший период, вопросы взаимодействия между участниками отрасли и пилотные проекты. В совещании приняли участие представители организаций, поддержавших образование кластера. Также по итогам заседания был составлен список кандидатов в Наблюдательный совет МКК.

Кластер насчитывает 108 участников, причём в 44 организациях-участниках кластера трудится свыше 40 тысяч сотрудников. Среди этих компаний присутствуют как учредители кластера (ОАО «РТ-Химкомпозит», ФГУП ВИАМ, ГК «Ростех», Союз производителей композитов, ассоциация «Неметаллическая композитная арматура»), так и иные компании, занимающиеся производством композиционных материалов и изделий из них (ООО «Композитные системы»). Московский композитный кластер является первым подобным российским объединением, созданным по экстерриториальному признаку: согласно принятой программе, он включает в себя Москву и Московскую область, а также предприятия Тверской и Калужской областей как зон, где располагаются основные предприятия-производители композиционных материалов.

Деятельность 
Главными целями Московского композитного кластера заявлены развитие отрасли производства композиционных материалов и изделий на их основе, развитие инфраструктуры исследований и разработок, эффективная коммерциализация объектов интеллектуальной собственности и подготовка кадров. МКК сотрудничает с ведущими предприятиями и организациями Москвы: среди них выделяются МГУ имени М. В. Ломоносова и КАИ имени А. Н. Туполева, сотрудничающие с МГТУ; государственные предприятия Объединённая ракетно-космическая корпорация, Объединённая авиастроительная корпорация и компания «Вертолёты России», участвовавшие в образовании МИЦ «Композиты России». К специализациям кластера относятся такие отрасли промышленности, как авиа- и автомобилестроение, производство спортивных и детских товаров, производство стройматериалов и иных изделий из сопутствующего сырья, а также строительство и городское хозяйство.

Уже на Учредительном собрании МКК были одобрены основные положения проекта Региональной программы внедрения композиционных материалов в Москве на 2014—2020 годы. Согласно отчёту от 27 июня 2015 года на совещании в МГТУ имени Н. Э. Баумана, за минувший год МКК объединил на региональной отраслевой площадке 108 предприятий и организаций и подготовил 25 инвестиционных проектов с потенциальной среднегодовой выручкой свыше 6 млрд рублей в год и созданием более 1500 рабочих мест. К этим проектам относятся новые химически стойкие ёмкости, резервуары и баллоны высокого давления, корпуса автобусов, мобильные дорожные покрытия и строительные профили для различных конструкций. Реализация проектов кластера, согласно экспертным оценкам, позволит повысить долю потребления в России композитных материалов при строительстве и открыть новые возможности для инвесторов, поскольку в настоящий момент в российской нормативно-технической документации не прописаны все моменты применения композитов.

Помимо прочего, Московский композитный кластер является одним из организаторов всероссийского чемпионата по композитным материалам «WorldSkills Russia», известного как «Молодые профессионалы».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

МГТУ
Общественные организации России
Организации, основанные в 2014 году
Появились в 2014 году в России
2014 год в Москве